Soren ist der Familienname folgender Personen:

 David Soren (* 1973), kanadischer Drehbuchautor, Synchronsprecher, Filmregisseur und Storyboardzeichner
 Hemant Soren (* 1975), indischer Politiker
 Shibu Soren (* 1944), indischer Politiker

Siehe auch:
 Søren (Vorname)
 Sören